Доро́жник:
 Дорожник — обобщающее название, в России, человека, занимающегося прокладыванием и строительством автомобильных дорог и сооружений на них, и следящий за их состоянием.
 «Дорожник» (Итинерарий, лат. Itinerarium) — древнеримские или христианские паломнические сочинения, латинские описания дорог или путешествий, описания поездок в Палестину, Рим.
 Дорожник — одно из названий пазника (родственного долоту инструмента).
 Дорожник — название микрорайонов в северной части города Алма-Ата.
 Дорожник — посёлок в городе Сургут.

Названия 
 «Дорожник» — мини-футбольный клуб из Минска.
 «Дорожник» — название волейбольного клуба «Енисей» в городе Красноярск в 1999—2010 годах.

См. также 
 Дорожники